Сако́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 
 Сакович, Антон Наумович — генерал-лейтенант интендантской службы ВС СССР, генерал дивизии Народного Войска Польского.
 Сакович, Богдан (ум. 1491) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Сакович, Владимир Петрович — врач-невролог, нейрохирург.
 Сакович, Геннадий Викторович (род. 1931) — советский и российский химик.
 Сакович, Джонатан (род. 1970) — северомарианский, гуамский и американский пловец.
 Сакович, Касьян (XVII век) — польский богослов.
  (род. 1961) — канадская актриса.
 Сакович, Юлиан (1906—1943) — деятель белорусского национально-освободительного движения, коллаборационист.

Примечания